Tjoply (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tyoply Klyuch - dorp in de Russische autonome republiek Basjkirostan
 Tjoply (rivier) - rivier in de Russische autonome republiek Basjkirostan